Александр Роджерс (; , Лондон, Великобритания — , Лондон, Великобритания) — британский стрелок, бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне.

Достижения 
Он принимал участие в Олимпийских играх в Лондоне в 1908 году и в 1924 году в Париже. В индивидуальном соревновании по пулевой стрельбе по «бегущему оленю» в 1908 году он финишировал третьим после Оскара Свана и Томаса Ранкена в одиночном выстреле, завоевав бронзовую медаль. Он финишировал шестым в двойном выстреле. В 1924 году он снова участвовал в соревнованиях по стрельбе по движущейся мишени одиночным выстрелом и занял 26-е место. В командном зачете он упустил еще одну медаль.

Примечания 

Стрелки Великобритании
Стрелки на летних Олимпийских играх 1908 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1924 года